Шахтёр (стадион, Донецк)
 Шахтёр (стадион, Караганда)
 Шахтёр (стадион, Прокопьевск)
 Шахтёр (стадион, Экибастуз)
 Шахтёр (стадион, Кемерово)
 Шахтёр (стадион, Ленинск Кузнецкий)